In 2021 werd het 107de Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie wordt gespeeld van 28 februari tot 13 oktober en werd georganiseerd door de FPF. Door de coronacrisis in Brazilië werden vanaf de kwartfinales eind mei nog maar sporadische wedstrijden gespeeld en doordat de nationale competities ook al aanvingen werd tussen begin juli en begin september niet gespeeld. In oktober werd dan de finale gespeeld, die door Londrina gewonnen werd.

Eerste fase

(1): FC Cascavel kreeg 6 strafpunten 
(2): Cascavel CR vervalste Covid-19 testen bij de wedstrijd tegen Athletico op 30 april en werd uitgesloten. De club degradeert naar de derde klasse en mag pas in 2023 aantreden. De straf ging pas in op 17 mei om de andere teams niet te benadelen.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Detail finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense